John Powell peut désigner :
  (1809-1881), homme politique canadien ;
 John Wesley Powell (1834-1902), explorateur américain ;
John Powell Noyes (1842-1923),  avocat, journaliste et historien anglo-québécois ;
  (1882-1963), musicien américain ;
  (1904-1959), joueur néo-zélandais de cricket ;
 John Powell (1925-2009), prêtre jésuite américain, psychothérapeute et écrivain ;
 John Gates Powell (1947-2022), athlète américain ;
 John Powell (1963-), compositeur américain de musiques de films ;